Свиња има више значења:

 Свиње, породица животиња
 Свиња, род животиња
 Дивља свиња, врста животиња
 Домаћа свиња, подврста животиња

или:

 Свиња (Прешов), насеље у округу Прешов, Словачка